Люстров — фамилия; имеет женскую форму Люстрова.
 Люстров, Михаил Юрьевич (род. 1970) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор.
 Люстров, Николай Алексеевич (1891—1938) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Организационного бюро ЦК по Вологодской области.